Кацураги — японское слово, имеющее следующие значения:

Топонимы 
 Кацураги (посёлок) — посёлок в Японии, префектура Вакаяма;
 Кацураги (город) — город в Японии, префектура Нара.

Другие значения 
 Кацураги — авианосец Императорского флота Японии;
 Кацураги Мисато — персонаж аниме-сериала и манги «Евангелион».
 Кацураги Яко - персонаж из аниме "Детектив из ада"